A escrita İske imlâ (Tártaro иске имля "Antiga Ortografia", pronúncia Tártaro - isˈke imˈlʲæ) é uma variante do alfabeto árabe, um abjad,  usada para a língua tártara (e também para a língua bashkir) entre 1870 e 1920. Esse alfabeto é pouco mais antigo do que a escrita Yaña imlâ. Caracteres adicionais que não existiam na escrita árabe nem na “perso-árabe” foram tomados da língua chagatai . O alfabeto final foi reformado nos anos 1870 por Qayum Nasiri. Em 1920, foi substituído pela escrita Yaña imlâ (que era “abjad” somente de forma parcial, mas também derivado do árabe). Esse alfabeto ainda é usado pelos Tártaros da China que falam uma forma arcaica da língua tártara.

Descrição

Alfabeto

Referência
 "Arabic alpabet". (Cirílico Tartaro- Татар энциклопедия сүзлеге,, Latino - Tatar Ensiklopediä Süzlege; ТЭС, TES 2002). Kazan: Academia de Ciências – Instituição Tártara – Enciclopédia Tártara]
Alfabeto árabe
Alfabetos
Sistemas de escrita